Чемпионат Финляндии по лёгкой атлетике 1937 или Игры Калева 1937 прошёл на центральном стадионе Выборга (совр. стадион Авангард) с 6 по 8 августа 1937 года. Кубок Калева выиграла команда полиции Хельсинки (Helsingin Poliisi-Voimailijat). Общее количество зрителей на Играх превысило 30 000 человек. Впервые в программу вошли бег на 200 метров с барьерами, ходьба на 30 километров, бег на 3000 метров с барьерами, марафон. Соревнования по десятиборью прошли в Хельсинки 11-12 июля.

Медалисты

Источник 
https://www.google.ru/books/edition/Kalevan_kisat_Kalevan_malja/JymCAAAACAAJ?hl=ru

Чемпионаты Финляндии по лёгкой атлетике
Спортивные соревнования в Выборге